Mehringen steht für folgende Orte in Deutschland:

 Mehringen (Aschersleben), Ortsteil von Aschersleben, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Mehringen (Hilgermissen), Ortsteil von Hilgermissen, Landkreis Nienburg (Weser), Niedersachsen
 Mehringen, Ortsteil von Emsbüren, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Mehringen, Ortsteil von Everswinkel, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: 
 Mehringer Berg
 Mähringen
 Mehring